Валле́-де-л’Ус и дю Лагуэ́н () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6402. Всего в кантон Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн входят 29 коммун, центральный офис расположен в Понтаке.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Восточный Не (14 коммун), Понтак (12 коммун), Монтанер (2 коммуны) и Восточный По (1 коммуна).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи